Bärbel Fuhrmann – nuotatrice tedesca
 Emma Fuhrmann – attrice e modella statunitense
 Josef Fuhrmann – calciatore tedesco, di ruolo difensore
 Nike Fuhrmann – attrice tedesca